Naresuan kann sich beziehen auf

 Naresuan der Große, König des Reiches von Ayutthaya (1590 bis 1605)
 die Naresuan-Universität in Phitsanulok, Thailand
 der Naresuan-Staudamm, ein Staudamm in der nordthailändischen Provinz Phitsanulok. 
 die Film-Trilogie Naresuan I, II und III aus den Jahren 2006 und 2007.